Brice Lalonde
 Larry LaLonde
 Marc Lalonde